Літорея (екологія) — сукупність біогеоценозів морського узбережжя в зоні контакту повітряного, водного й ґрунтового середовищ.
 Літорея — тайнопис, що вживався в давньоруській літературі.